Panzerhemd steht für

 Kettenrüstung, eine Rüstung aus zahlreichen ineinander verflochtenen kleinen Metallringen
 Brünne, verschiedene mittelalterliche Körperpanzerungen